Division 1 i ishockey 2011/2012 var den tredje högsta serien i ishockey i Sverige för säsongen 2011/2012. Divisionen bestod från början av 57 lag uppdelade i sex höstserier (A till F). De fyra främsta i varje höstserie gick vidare till Allettan. Lagen från serie A och B till Allettan Norra, från C och D till Allettan Mellersta och E och F till Allettan Södra. Övriga lag spelade vidare i fortsättningsserier. Därefter gick det bästa laget i varje fortsättningsserie och de fyra bästa i varje Allettan vidare till playoff, där de fyra bästa lagen till slut gick till kvalserie till Hockeyallsvenskan. De två sämsta i varje fortsättningsserie gick till kvalspel mot lag från Division 2.

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade Helsingborg, Kallinge-Ronneby, Söderhamn/Ljusne, Vimmerby, Värmdö, Åker och Ånge flyttats upp från Division 2. Hudiksvall hade flyttats från 1B till 1C, Arboga från 1C till 1E och Gislaved från 1F till 1E. Åkers IF hade sedan de kvalificerat sig gått samman med Strängnäs HC och bildat Åkers/Strängnäs IF. Östersund hade avslutat samarbetet med Brunflo och spelade denna säsong åter under eget namn.

Grundserier
Grundserierna spelades under första halvan av säsongen, där de fyra främsta i varje serie gick vidare till Allettan, medan de övriga lagen spelade en fortsättningsserie istället.

Division 1A
Lag 1–4 avancerade vidare till Allettan Norra, medan lag 5–8 fortsatte i Division 1 A fortsättningsserie. Luleå Rebels gick under hösten i konkurs så serien fick slutföras med 8 lag. 
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1B
Lag 1–4 avancerade vidare till Allettan Norra, medan lag 5–8 fortsatte i Division 1 B fortsättningsserie.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1C
Lag 1–4 avancerade vidare till Allettan Södra, medan lag 5–10 fortsatte i Division 1 C fortsättningsserie.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Division 1D
Lag 1–4 avancerade vidare till Allettan Södra, medan lag 5–10 fortsatte i Division 1 D fortsättningsserie.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1E
Lag 1–4 avancerade vidare till Allettan Södra, medan lag 5–10 fortsatte i Division 1 E fortsättningsserie.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1F
Lag 1–4 avancerade vidare till Allettan Södra, medan lag 5–10 fortsatte i Division 1 F fortsättningsserie.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Allettan
Allettan bestod av tre serier med 8 lag och 14 omgångar vardera. De fyra första lagen gick vidare till playoff och de fyra sista gick vidare till division 1 nästa säsong.

Allettan Norra
Kvalificerade lag är de fyra främsta i Division 1A och 1B. Vinnande lag är kvalificerat till Playoff 3. Lag 3–4 är kvalificerade för Playoff 1. Av tvåorna i Allettan-serierna går den som rankas högst till Playoff 3 och de andra till Playoff 2.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Allettan Mellan
Kvalificerade lag är de fyra främsta i Division 1C och 1D. Vinnande lag är kvalificerat till Playoff 3. Lag 3–4 är kvalificerade för Playoff 1. Av tvåorna i de tre Allettan-serierna går den som rankas högst till Playoff 3 och de andra till Playoff 2. 

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Slutställning
Resultattabell

Allettan Södra
Kvalificerade lag är de fyra främsta i Division 1E och 1F. Vinnande lag är kvalificerat till Playoff 3. Lag 3–4 är kvalificerade för Playoff 1. Av tvåorna i de tre Allettan-serierna går den som rankas högst till Playoff 3 och de andra till Playoff 2.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Fortsättningsserier

Division 1A forts
Serievinnaren är kvalificerad till Playoff, förloraren gick vidare till kvalserie till Division 1. Lagen där emellan går vidare till nästa säsong av Division 1. Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i höstserien: Teg 4p, Boden 2p och Kalix 1p.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1B forts
Serievinnaren är kvalificerad till Playoff, de två bottenlagen gick vidare till kvalserie till Division 1. Lagen där emellan går vidare till nästa säsong av Division 1. Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i höstserien: Härnösand 4p, Kramfors 2p och Ånge 1p. I efterhand avstod Ånge sin plats i division 1.

Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1C forts
Serievinnaren är kvalificerad till Playoff, de två bottenlagen gick vidare till kvalserie till Division 1. Lagen där emellan går vidare till nästa säsong av Division 1. Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i höstserien: Ore 8p, Tierp 6p, Enköping 4p, Lindlöven 2p och Surahammar 1p.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1D forts
Serievinnaren är kvalificerad till Playoff, de två bottenlagen gick vidare till kvalserie till Division 1. Lagen där emellan går vidare till nästa säsong av Division 1. Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i höstserien: Huddinge 8p, Nynäshamn 6p, Värmdö 4p, Järfälla 2p och Nacka 1p.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1E forts
Serievinnaren är kvalificerad till Playoff, de två bottenlagen gick vidare till kvalserie till Division 1. Lagen där emellan går vidare till nästa säsong av Division 1. Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i höstserien: Arboga 8p, Tranås 6p, Kumla 4p, Mjölby 2p och Grästorp 1p.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1F forts
Serievinnaren är kvalificerad till Playoff, de två bottenlagen gick vidare till kvalserie till Division 1. Lagen där emellan går vidare till nästa säsong av Division 1. Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i höstserien: Nybro 8p, Mörrum 6p, Halmstad 4p, Pantern 2p och Kungälv 1p.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Playoff
I första rundan av playoff mötte från vårens fortsättningsserier mötte lag 3–4 från Allettan. I Playoff 2 mötte vinnarna från Playoff de två lägst rankade tvåorna från Allettan. Vinnarna av Playoff 2 fick därefter möta vinnarna från Allettan-serierna och den högst rankade tvåan (Wings). Slutligen gick vinnarna av Playoff 3 vidare till Kvalserien till Hockeyallsvenskan. Alla mötena spelades i bäst av tre matcher.

Översikt
{{#invoke:RoundN|N32|RD1=Playoff 1|RD2=Playoff 2|RD3=Playoff 3|RD4=omit_label|RD5=omit_label
|flex_tree=yes|skipmatch = 1-3;5-6;9-11;13-14;17;19;21;23;29-31|omit_blanks = yes|3rdplace = no|bold_winner = no|score-boxes=1

|| Hudiksvalls HC|1|Huddinge IK|2
|| Kallinge-Ronneby IF|2|Tranås AIF IF|0
|| Åker/Strängnäs HC|1|Enköpings SK HK|2
|| Östersunds IK|2| Ånge IK|1
|| IF Björklöven|2|Bodens HF|0
|| Olofströms IK|2|Nybro Vikings IF|0

|| Asplöven HC|2| Huddinge IK|1
|| Kallinge-Ronneby IF|2| Enköpings SK HK|0
|| Karlskrona HK|2''| Östersunds IK|1
|| IF Björklöven|1| Olofströms IK|2|| Kiruna IF|1| Asplöven HC|2|| Nyköpings HK|1| Kallinge-Ronneby IF|2|| HC Vita Hästen|1| Karlskrona HK|2|| Wings HC Arlanda|0| Olofströms IK|2}}

Matcher Playoff 1Björklöven, Enköping, Huddinge, Kallinge, Olofström och Östersund vidare till Playoff 2.

Matcher Playoff 2Asplöven, Kallinge, Karlskrona och Olofström vidare till Playoff 3.

Matcher Playoff 3Asplöven, Kallinge, Karlskrona och Olofström''' vidare till Kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Kvalserien till Hockeyallsvenskan
Det två främsta lagen, Karlskrona och Borås, blev kvalificerade för Hockeyallsvenskan nästa säsong. Efter avslutat seriespel beslutar dock Svenska Ishockeyförbundet att inte ge Borås elitlicens. Asplöven flyttas upp till Hockeyallsvenskan för att ersätta dem.

Poängtabell

Resultattabell

Kvalserien till Division 1

Kvalserie A
Endast två lag deltog i kvalserien. Båda lagen fick plats i Division 1 nästa säsong.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Kvalserie B
De två främsta lagen är till division 1 nästa säsong. Övriga lag till Division 2.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Kvalserie C
De två främsta lagen spelar i Division 1 nästa säsong. Övriga lag till Division 2.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Matchdata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie D
De två främsta lagen är till division 1 nästa säsong. Övriga lag till Division 2. Nynäshamn, som var kvalificerade för kvalserien, valde att inte delta utan gick ner en division. 
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Matchdata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie E
De två främsta lagen är till division 1 nästa säsong. Övriga lag till Division 2.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Matchdata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie F
De två främsta lagen var kvalificerade för Division 1 nästa säsong. Övriga lag till Division 2.
Slutställning

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Matchdata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Referenser

Externa länkar
Svenska ishockeyförbundet: Division 1 2011/2012

Sport i Sverige 2011
Sport i Sverige 2012
2011/2012
Ishockeysäsongen 2011/2012